Колонија ла Аурора има више значења:

 Колонија ла Аурора (Тултепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија ла Аурора (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику